

Geografia 

 Palazuelos – località della provincia di Guadalajara, Castiglia-La Mancia
 Palazuelos de Eresma – comune della Castiglia e León
 Palazuelos de Muñó – comune della Castiglia e León
 Palazuelos de la Sierra – comune della Castiglia e León

Persone 
 Rubén Palazuelos – calciatore spagnolo